Aldini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Aldini (1755–1826), italienischer Politiker
 Carlo Aldini (1894–1961), italienischer Schauspieler
 Giovanni Aldini (1762–1834), italienischer Physiker und Elektrophysiologe